OMG sont des initiales pouvant signer :

 , association américaine à but non lucratif créée en 1989 dont l’objectif est de standardiser et promouvoir le modèle objet sous toutes ses formes ;

 , expression souvent utilisée dans le langage SMS ou sur le web. En français, ce terme se traduit par  () ;

 Oh My Girl, un girl group sud-coréen ;

Autres définitions 

 OMG, le titre d'une chanson d'Usher, de Will.i.am et de Marteria ;
 OMG, le titre de la chanson de Sabrina Washington : .
 OMG, le titre d'une chanson d'Arash ft. Snoop Dogg